Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Shiga Kōgen. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Włoszka Deborah Compagnoni, srebro wywalczyła Austriaczka Alexandra Meissnitzer, a brąz zdobyła Niemka Katja Seizinger.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998